Поліцейський автомобіль — транспортний засіб, що використовується поліцією.
 Поліцейський автомобіль — американський дорожній фільм-трилер, знятий Джоном Воттсом.